Соревнования в женском сноуборде в дисциплине биг-эйр на зимних Олимпийских играх 2018 пройдут 19 и 23 февраля в сноу-парке «Феникс». Соревнования в биг-эйре дебютируют на Олимпийских играх, заменив в программе соревнований параллельный слалом. В Пхёнчхане выступят 30 сноубордисток. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовало 26 сноубордисток. Каждая из сноубордисток выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. В финал соревнований выходят 12 лучших сноубордисток.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 
 Программа соревнований